

Codici 
 FMC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Five Mile (Stati Uniti)
 FMC – Flight Management Computer – Il principale sistema di comando di un aereo di linea.

Industria 
 FMC – Ford Motor Company casa automobilistica statunitense
 FMC Corporation – Corporazione per ricerca e sviluppo (prevalentemente chimico) made in USA, tra le poche nel settore litio.

Religione 
 F.M.C. – Figlie della Misericordia e della Croce